Кіпруто є прізвищем кенійського походження, яке означає «той, хто любить подорожувати» або «той, хто народився у подорожі».

 Брімін Кіпруто (31 липня 1985) — кенійський бігун на середні та довгі дистанції; чемпіон літніх Олімпійських ігор 2008 року з бігу на 3000 метрів з перешкодами.
 Коллінс Кіпруто (12 квітня 1994) — кенійський бігун на середні дистанції.
 Консеслус Кіпруто (8 грудня 1994) — кенійський бігун на середні та довгі дистанції; чемпіон літніх Олімпійських ігор 2016 року з бігу на 3000 метрів з перешкодами.
 Ронекс Кіпруто (12 жовтня 1999) — кенійський бігун на середні та довгі дистанції; чемпіон світу 2018 року з бігу на 10000 метрів серед юніорів.